Katjuša je lahko:
 Katjuša, žensko osebno ime
 Katjuša - sovjetski raketni sistem
 Katjuša - pesem